Candiroto (Candiroto)
 Candiroto (Kota Kendal)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing